Суперлига Србије у сезони 2020/21. је петнаесто такмичење организовано под овим именом од стране Одбојкашког савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен одбојкашких такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва лига Србије.

Клубови у сезони 2020/21.

Први део такмичења

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Извор

Табела 

Извор

Легенда:

Разигравање за титулу

Четвртфинале

Полуфинале

Финале

Бараж за опстанак

Српски клубови у европским такмичењима

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт
 Суперлига Србије на сајту -{srbijasport.net}-
 Званичан сајт Одбојкашког савеза Србије

Суперлига Србије у одбојци
Одбојка у 2020.
Одбојка у 2021.